Świderski ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Artur Świderski (* 1957), polnischer Film- und Theaterschauspieler
 Bronisław Świderski (* 1946), polnischer Prosaschriftsteller und Essayist
 Karol Świderski (* 1997), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Swiderski
 Swiderskyj
 Sviderskis